Beckh-Widmannstätten oder Beckh von Widmannstätter ist der Familienname folgender Personen:

 Alois von Beckh-Widmanstätten (1754–1849), österreichischer Naturwissenschaftler
 Leopold von Beckh-Widmannstätter (1841–1903), österreichischer Historiker und Offizier